Le mot coucher en tant que nom commun peut désigner :
 le coucher du soleil ;
 le repos du soir.